Oporto pode referir-se a:

Oporto - nome utilizado em espanhol para identificar a cidade do Porto em Portugal.
Oporto - uma das estações de metro de Madrid.

Desambiguação